Александар Фотез (Београд, 5. јун 1951 — Београд, 14. мај 2009) био је српски редитељ, глумац и сценариста. 

Родитељи су му били Марко Фотез и Марија Црнобори.

Филмографија

Редитељ

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1979. || Ти међутим стојиш на великој реци ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Лазар   || /
|-
| 1984. || Дубровник од VI до XVIII века Кратки документарни филм || /
|-
| 1987. || Како забављати господина Мартина ТВ филм || /
|-
| 1988. || Лето ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Виолински кључ ТВ филм || /
|}

Глумац

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Дивље семе  || /
|-
| 1967. || Немирни  || /
|-
| 1968. || Кад голубови полете  || Мићко
|}

Сценариста

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1979. || Ти међутим стојиш на великој реци ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1988. || Лето ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Умрли 2009.
Југословенски редитељи
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Београђани на филму
Глумци из Београда
Српски филмски редитељи
Српски телевизијски редитељи